Виру — місто в Естонії, адміністративний центр повіту Вирумаа.
 Виру — волость у складі повіту Вирумаа.
 Виру — населення історичної естонської області Вирумаа.

Див. також 
 Виро — один із діалектів південноестонської мови або південного діалекту естонської мови.